Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Dawydow – rosyjski piłkarz
 Denis Dawydow – rosyjski poeta
 Karł Dawydow – rosyjski kompozytor
 Roman Dawydow – radziecki reżyser filmów animowanych
 Siemion Dawydow – pułkownik Bezpieczeństwa Państwowego ZSRR
 Serhij Dawydow – ukraiński piłkarz
 Stiepan Dawydow – rosyjski kompozytor
 Zosima (Dawydow) – rosyjski biskup prawosławny
Zobacz też: Dawydowa